Als Humboldt-Preis werden bezeichnet:

 Wilhelm von Humboldt-Preis der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft
 Humboldt-Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung

 Gay-Lussac-Humboldt-Preis, deutsch-französischer Wissenschaftspreis